Los Arrayanes steht für:

 Nationalpark Los Arrayanes in Argentinien
 Los Arrayanes (Uruguay), Ort im Departamento Río Negro